Heroes (на български – „герои“) може да се отнася за:

 едноименния телевизионен сериал
 поредицата компютърни игри Heroes of Might and Magic